Engagement [] (frz. engagement ‚Verpflichtung, Einsatz‘) steht für:
 intensiver Einsatz für eine Sache, ähnlich auch Anstrengung
 Engagement (Theater), vertragliche Verpflichtung eines Künstlers, besonders am Theater
 Bürgerschaftliches Engagement, freiwilliges und nicht allein auf finanzielle Vorteile gerichtetes, das Gemeinwohl fördernde Engagement von Bürgern zur Erreichung gemeinsamer Ziele
 Soziales Engagement, freiwilliges und ehrenamtliches soziales Handeln

 Exposure (Finanzwirtschaft)